Berehy (ukrainisch ; russische Entsprechung Beregi/Береги) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Lwiw, siehe Berehy (Lwiw)
 Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir, siehe Berehy (Sambir)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Mlyniw, siehe Berehy (Mlyniw)
 Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Chust, siehe Berehy (Chust)